Duz peut désigner :
 Duz, une localité du Kosovo ;
 Duz, une marque disparue de lessive en poudre de la compagnie Procter & Gamble.